Захват избирательных участков — это разновидность фальсификации выборов, встречающаяся в Индии и ряде других стран, в которых сторонники партий «захватывают» избирательный участок или отдельные кабины для голосования и голосуют вместо законных избирателей для обеспечения победы своего кандидата. Хотя это своего рода форма , в отличие от других форм мошенничества во время голосования захват избирательных участков является наименее утончённой формой злоупотребления служебным положением, встречающейся в основном в Индии. Существует много подобных примеров, при которых люди не приходят открыто голосовать. В широком смысле захват избирательных участков может охарактеризовываться захватом целых деревень или областей.

В общей практике, представители альтернативных кандидатов присутствуют на избирательных участках, однако во время захвата участка им угрожают или их избивают и, как следствие, они уходят с избирательного участка. Избирательная комиссия Индии считает, что в качестве общих мер предотвращения появления подобных инцидентов достаточно одного или половины отделения военизированных организаций (CPMF), однако в современной практике многие наёмники политических партий начинают угрожать избирателям за одну или две недели до выборов, создавая в регионах атмосферу террора, так что многие избиратели из-за этого не приходят голосовать открыто. По некоторым данным, первый захват избирательного участка в Индии был зафиксирован в 1957 году, на всеобщих выборах в Рачияхи, в округе Бегусарай за место от избирательного округа Матихани. Словосочетание появилось в средствах массовой информации в конце 1970-х и 1980-х годах, когда количество партий и кандидатов возросло, что привело к тому, что некоторые партии начали использовать мошеннические методы, включая захват избирательных участков, в особенности в сельской местности.

В 1989 году закон о народном представительстве 1951 года был изменён для характеристики захвата избирательных участков в качестве уголовного преступления и отмены или отсрочки голосования на захваченных избирательных участках. Развитие электронного голосования в Индии также было предназначено для того, чтобы затруднить заполнение урн голосами для захватчиков, позволяя включать пятиминутные задержки между каждым голосом при почти единовременном голосовании с использованием бюллетеней. В электронных машинах для голосования также имеются кнопки «закрыть», с помощью которых сотрудник избирательного участка может отключить машину. Несмотря на это захват избирательных участок продолжает происходить, пускай и в значительно меньших количествах, и многие проигравшие кандидаты в Индии регулярно жалуются на то, что их оппоненты использовали захват избирательных участков для победы.

См. также 
 
 
 Муниципальные выборы в Сисеро (Иллинойс), 1924

Библиография 
 Nedumpara, Jose (2004). Political Economy and Class Contradictions: A Study. New Delhi: Anmol.
 Omvedt, Gail (1993). Reinventing Revolution: New Social Movements and the Socialist Tradition in India. Armonk: M.E. Sharpe.
 (2005). «Poll Booth Rerun Infamy in Churulia.» The Statesman (India). September 29.
 Shakder, S. L. (1992). The Law and Practice of Elections in India. Mumbai: National Publishing House.
 Singh, Bhim (2002). Murder of Democracy in Jammu and Kashmir. New Delhi: Amand Niketan.

Примечания 
Выборы в Индии

Нарушения законодательства на выборах